Волосковцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Волосковцы — село в Острожском районе Ровненской области.
 Волосковцы — село в Менском районе Черниговской области.